San Isidro Vista Hermosa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Isidro Vista Hermosa, Oaxaca, ort, Santa Cruz Nundaco, 
 San Isidro Vista Hermosa, Puebla, ort, Santiago Miahuatlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar